:

 Котобуки, Минако (род. 1991) — японская певица и сэйю.
  («долговечность») — цумэ-сёги в 611 ходов, имевшая длиннейшее из известных решение с 1755 по 1955 гг.